Adagio (banda) — banda francesa de power metal progressivo
Adágio (música) (ou Adagio) — andamento musical
Adagio (hotel) — cadeia de hotéis, criada em 2007 e de propriedade da AccorHotel
Ditado popular (ou provérbio) — frase popular de autor anônimo

Desambiguação